Но́гу (), ранее также Но́ггу, до 1997 года также Но́го () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

География 
Деревня расположена в 17 километрах к югу от уездного центра — города Выру — и в 3 километрах к востоку от волостного центра — посёлка Рыуге. Высота над уровнем моря — 164 метра.

Площадь деревни составляет 221 гектар, она находится на территории природного парка Хаанья, недалеко от живописной соловьиной долины Рыуге.

Население 
В 2007 году в деревне проживали 38 человек, из них 15 мужчин и 23 женщины, в том числе 7 пенсионеров и 6 детей дошкольного возраста. Круглогодично здесь жили 8 семей. Сельскохозяйственной деятельностью занимались 6 хозяйств, 2 дома использовались в качестве летней дачи, в стадии восстановления были 3 хозяйства и 1 жилой дом стоял пустым.

По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 18 жителей, все — эстонцы.

Численность населения деревни Ногу:

История 
В письменных источниках 1588 года упоминается Nogow, 1627 года — Noggo Jakoss, 1630 года — Naha Jack, 1638 года — Noha Jaek, 1684 года — Någge, 1765 года — Dorf Noggo.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, населённый пункт обозначен как Ногго.

Согласно историческому административному делению деревня входила в состав прихода Вагатавалве уезда Уганди.

В советское время в деревне работал карьер по добыче щебня, который пришлось закрыть из-за поступления в него подземных вод. В настоящее время в деревне работает другой карьер; в 2007 году он занимал площадь около 130 гектаров.

Инфраструктура 
В Ногу есть телефонная и мобильная связь. Почтовые ящики жителей деревни находятся недалеко от их домов, куда почта доставляется 6 раз в неделю. Большинство хозяйств использует воду из скважинных колодцев. Все остальные услуги (образование, здравоохранение, торговое и бытовое обслуживание и пр.) жители Ногу получают в посёлке Рыуге. Через деревню проходит государственная дорога Рыуге—Кургъярве—Хаанья. В деревне есть спортивный мотоцентр (для мотоциклов, мотовездеходов и автомобилей) и тропа здоровья.

Достопримечательности 
Архитектурным наследием деревни являются крестьянские постройки конца 19-ого века. Большинство нуждается в реновации. Интерес к строениям, особенно к баням, проявил Государственный центр охраны природы. Две деревенские бани войдут в составляемый в Эстонии сборник, рассказывающий о банной архитектуре и банной культуре.

Происхождение топонима 
Считается, что название деревни произошло от добавочного крестьянского имени: в 1561 году упоминается Янъ Нагаевъ.

Нынешнее название деревни было официально утверждено 16 апреля 1997 года, однако в памяти жителей деревни оно закрепилось как Ного, и этот топоним они хотели бы использовать и в дальнейшем.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа